Dies ist eine Liste der höchsten Hochhäuser in Italien. Der 231 Meter hohe Torre Unicredit in Mailand ist das höchste Hochhaus in Italien. Das höchste freistehende Bauwerk ist der Sendemast Antenna Rai di Caltanissetta mit 286 Metern.

Fertiggestellte Hochhäuser 
Diese Liste führt die Hochhäuser in Italien mit einer strukturellen Mindesthöhe von 100 Metern auf. Gelistet werden nur Hochhäuser, nicht jedoch Sendemasten, Fernseh- oder Fernmeldetürme, Kirchtürme, Schornsteine oder ähnliche Bauwerke.

Siehe auch 
 Liste der Hochhäuser in Mailand
 Liste der Hochhäuser in Europa
 Liste der höchsten Bauwerke in Europa

Weblinks 
 Emporis: Die höchsten Gebäude in Italien
 SkyscraperPage: Italy Skyscraper Diagram
 Structurae: The Largest Database for Civil and Structural Engineers

Einzelnachweise 

Italien, Gebaude
!Hochste